La saison 2011-2012 de l'Indonesia Super League est la dix-septième édition du championnat de première division en Indonésie et la quatrième sous le nom d' Indonesia Super League. La compétition regroupe dix-huit équipes, regroupées au sein d'une seule poule où elles s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers sont relégués tandis que le  du classement affronte le  de Premier Division, la deuxième division indonésienne.

Cette saison est la première de l'Indonesia Super League à ne plus être reconnue par la fédération indonésienne, à la suite de sa décision d'attribuer l'organisation du championnat à une nouvelle société. Par conséquent, les clubs participant à la Super League ne peuvent pas prétendre à une qualification continentale.

Du fait de cette scission et avec l'organisation en parallèle de l'Indonesia Premier League (seule compétition officielle reconnue par la fédération), plusieurs clubs quittent la Superligue : Persijap Jepara, Persiraja Banda Aceh, Semen Padang et Persiba Bantul. Ils sont remplacés par Persiram Raja Ampat, PSAP Sigli, PSMS Medan et Gresik United.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir l'ensemble des classements est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Le  de Super League affronte le  de Premier Division dans un barrage en match simple pour déterminer le dernier club participant au championnat la saison prochaine.

|}
 Les deux clubs se maintiennent dans leur championnat respectif.

Bilan de la saison

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Indonésie de football

Liens externes 
 Résultats et classement sur le site RSSSF

Championnat d'Indonésie de football
Indonésie M2
2011 en Indonésie
2012 en Indonésie